Лариса Савченко і Бренда Шульц-Маккарті були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Савченко, яка виступала в парі з Руксандрою Драгомір.

Драгомір і Савченко програли у чвертьфіналі парі Ева Меліхарова і Гелена Вілдова.

Меліхарова і Вілдова виграли титул, перемігши у фіналі пару Каріна Габшудова і Флоренсія Лабат з рахунком 6–3, 7–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Руксандра Драгомір /  Лариса Савченко (чвертьфінал)
 Сабін Аппельманс /  Міріам Ореманс (1-ше коло)
 Крісті Богерт /  Лінда Вілд (півфінал)
 Анке Губер /  Марі П'єрс (півфінал)

Сітка

Посилання 
 Heineken Trophy 1997 Women's Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Парний розряд